Любомирские (, ) — польский княжеский род герба «Шренява», восходящий к началу XVI века. Выделился как один из наиболее богатых, владетельных и могущественных домов Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Польши и Европы, где играли одну из самых важных и значимых ролей на протяжении нескольких веков.

Влияние семьи было сосредоточено в основном в Краковском, Сандомирском, Станиславовском и Русских воеводствах, что позволило впоследствии охватить всю территорию Речи Посполитой и властвовать даже на более высоком уровне, чем король. Некоторое время владели Острожской ординацией, объединённой с Заславским капиталом, переняв только от ординации 24 города и тысячи селений к своему состоянию. Много раз они оказывали решающее влияние на выбор короля. Выполняли важные политические функции, председательствовали в парламентах, создавали частную армию, их неоднократно отправляли от имени короля в суды всей Европы.

Происходят из местечка Любомеж в Силезии, откуда и название. В конце XVI века разбогатели на управлении солеварнями, на которое их уполномочил Стефан Баторий, и получили от немецкого императора сначала графский, а потом и княжеский титулы (вторыми в Речи Посполитой после Радзивиллов). В продолжение XVII века к Любомирским благодаря брачным союзам перешли обширные владения Острожских и Конецпольских в бассейне Днестра. Семейство распалось на несколько ветвей, ланьцутскую, жешувскую и волынскую, завело дворцы в Варшаве, Львове, Дубно и других городах. В XVIII веке Любомирские стали метить на польский престол.

Происхождение семьи и герб 
Существуют несколько теорий о происхождении семьи. В. Н. Татищев, ссылаясь на хронику М. Стрыйковского, отмечал, что знаменитые польские князья Любомирские вели свое происхождение от Давыда Игоревича и были потомками династии Рюриковичей, причем, записал он, «и доднесь княжение Острожское за Любомирскими». Другие же историки выводили их происхождение к династии Пястов и Попелидов.

Согласно другим, более достоверным версиям о происхождение Любомирских авторства Адама Бонецкого, польского геральдика, функционировали две ветви рода. Одна поселилась на реке Шренява в Прошовицком повяте, вторая — в Щижицком. Дата разделения семьи неизвестна, но, скорее всего, это произошло до принятия в Польше христианства. Шренявитов объединял общий герб, а это значит, что они имели также одних и тех же предков. Во время царствования Мешко I члены семьи проявили доблесть в боях с язычниками. За этот подвиг они были награждены рыцарским званием и гербом. Дружина (Шренява без креста) представляет изгибы реки Шренява S-образной формы белого цвета на красном поле. С девизом Patriam Versus (Внимательный перед Отечеством) используется представителями рода до сего дня.

Автором второй теории происхождения семьи является медиевист Владислав Семкович. В статье «Дружина и Шренява. Геральдическое исследование» он пишет, что семья жила на берегу Шренявы в Щижицком повяте, то есть на территории, ограниченной речушками: Рабой, Страдомкой с речушкой Тштинской, Лососиной и Кшивожекой. Семкович описывает, что сначала там находилась первоначальная родовая территория Дружиннитов (предков Любомирских, Веруских, Рупневских и Лясоцких). Герб же представляет не изгибы реки, а «кшивасьнь», то есть изогнутый жезл — знак светской или епископской власти. Это означает, что семья в течение многих веков до принятия своей фамилии выполняла важные функции, связанные с властью.

Дальнейшая история рода Шренявитов, или Дружиннитов, тесно связана с двором правителей из династии Пястов. Один из них был каноником при вавельском дворе. Лица, пользующиеся этим гербом, находились в самом ближнем окружении Болеслава Храброго — в его личной дружине, о чём упоминает польский летописец Ян Длугош в «Анналах или Хронике знатного польского Королевства». Самый старый же документ, касающийся Любомирских, восходит к XI веку. Это раздел имущества, вписанный в книги в 1682 году в Кракове. Оригинал не сохранился до наших дней. Существует только упоминание в Коронной Метрике в указанном году. Очередные члены семьи занимали должности епископов, основные должности при дворе Пястов, расширяли свои имения, инвестируя в земли, в основном на территории Малопольши. Якуб Любомирский в XIV веке служил городским писарем.

Oсновы экономического могущества 
Родоначальником семьи Любомирских, которая выделилась из семьи Шренявитов, считается Пётр (ум. 1480), наследник Любомежа, городка, от которого он принял фамилию. Экономические основы семьи строились на эксплуатации соли в соляных копях в Краковском воеводстве. Шахты арендовали от правителей Польши. Любомирские основывали также частные шахты в Малопольском воеводстве. Создателем экономического могущества был Себастьян (ок. 1546—1613), который в 1581 году стал управляющим соляными копями в Кракове. Это была первая должность в столице, занимаемая представителем рода. Для того, чтобы её занять, Себастьян воспользовался поддержкой Стефана Батория. Себастьян получил от императора Рудольфа II титул графа на Висниче в 1595 году, в 1591 году он стал членом Сената, будучи старостой Малогоща. Он открыл частный шахтный сольный ствол «Кунегунда» в Серче, который эксплуатировался в течение около 100 лет.

Деньги, заработанные на торговле солью, позволили Любомирским давать ссуды даже самым богатым людям в государстве. Это, в свою очередь, позволяло приобретать недвижимость или принимать её от неплатежеспособных должников. Семья на протяжении многих поколений наращивала свою экономическую позицию, приумножая своё состояние, которым она обладала на протяжении веков.

Резиденции 
Самые ранние упоминания о Любомеже — фамильном городе — относятся к 1398 году. Семейные поместья от Гдова и Щижица, которые были во владении семьи уже в XIII веке, значительно разрослись. В XVII и XVIII веках они охватывали, в частности, Любомеж, Новый Виснич, Бохню, Величку, Ланьцут, Баранов-Сандомирский, Пулавы, Жешув, Ровно, Тарнув, Ярослав, Пшеворск, Яновец на Висле. До сего дня замок в Новом Висниче является собственностью Родового Союза Любомирских. Многие имения находились на территории крупнейших польских городов: Варшавы (например Мокотов, Уяздов, Черняков), Кракова (Юстовская Воля, Каменица под Баранами), Жешува (замок) Сандомира, Львова. Престиж подчеркивало содержание резиденции в Дрездене, Вене, Париже. Членов семьи называли «владельцами берега Днепра», потому что многие из их имений были сосредоточены на территории сегодняшней Украины (и Словакии). Любомирские имели политическое, военное и экономическое влияние, которое сосредотачивалось в основном в Краковском, Сандомирском, Люблинском и Русском воеводствах, а затем охватили всю территорию Речи Посполитой. Такое состояние они сохранили до краха польского государства, когда семья была лишена многих поместий в результате штрафов за участие в польском движении за независимость.

Любомирские вкладывали деньги в недвижимость, покупая большие земельные комплексы. Они сознательно стремились сосредоточить их в одно, большое целое. Территориальная экспансия началась в родовой территории, расположенной к югу от Кракова, и была направлена на восток. Общие имения достигли наибольшего размера во времена Станислава Любомирского (ум. 1649). Это было наиболее крупное по величине состояние в Речи Посполитой, равняясь только с Острожским майоратом, который впоследствии путём браков они унаследовали и владениями Радзивиллов. Семья покупала недвижимость в собственность, арендовала богатые королевские поместья, такие как Спишское, Сандомирское и Сондецкое староство. Доход от арендованных от короля земель был сопоставим с тем от частных имений.

В своих поместьях они вводили множество удобств и новых решений. Свои земельные хозяйства они переставляли на промышленное производство, строя сахарные, водочные заводы, фабрики. Они вводили равенство в правах подданных, позволяя евреям покупать недвижимость в частных городах, строить дома, давали им судебные права. Любомирские основывали школы и больницы для крестьянского населения, которые содержали из частных доходов. В своих имениях часто нанимали людей из низшего сословия, заботясь об их образовании, предлагая места проживания, одежду, и, конечно, зарплату, выплачиваемую по обычаю два раза в год. За верную службу давали им значительные имения в пожизненное наследуемое владение.

Разделение рода 

Род, первоначально малочисленный, значительно разросся, что способствовало разделению имеющегося состояния, но позволило начать политическую деятельность благодаря поддержке многочисленных лиц на сеймах, в сенате или при королевском дворе. Очередные представители семьи также могли рассчитывать на поддержку своих родственников в политической или судебной деятельности.

Семья разделилась на пять основных линий: Вишневецкую (от Александра Михаила (1614—1677), Ланьцутскую (от Станислава Ираклия (1642—1702), Пшеворскую (от Александра Михаила — умер 1675), Жешувскую (от Иеронима Августина (ок. 1647—1706) и Яновецкую (от Ежи Доминика (1665—1727). Наиболее многочисленной линией была Пшеворская линия, которая делилась на три ветви: Дубровенско-Крушиньскую, Ровенско-Пшеворскую и Дубенскую. Многочисленные представители этой линии живы до сего дня.

Первые граждане Речи Посполитой 
Члены семьи выполняли следующие государственные должности: были маршалами, старостами, воеводами, гетманами. Четыре князя Любомирских занимали пост маршалка великого коронного: Ежи Себастьян, Станислав Ираклий, Юзеф Кароль и Станислав. Активно участвовали в политической деятельности, председательствуя сеймам, создавая частную армию, выполняя функции королевских послов при дворах всей Европы. Много раз они оказали решающее влияние на выбор монархов. Они были также защитниками шляхты, которая часто доверяла им свои голоса на сеймах и во время выборов королей. Ежи Себастьян был великим маршалом и гетманом польным коронным, и всё же решился поддержать требования шляхты, объединённой в восстании.

Важными были также заключаемые браки. Представители Любомирских следили за тем, чтобы связываться с такими же также влиятельными и богатыми семьями. Это позволило им расширить частные имения и даже принять часть Острожских земель на основе Колбушовской сделки в 1753 году. Станислав Любомирский (1583—1649) женился на княгине Софии Острожской, Александр Михаил Любомирский женился на Елене Фёкле Оссолинской, Кристина Любомирская вышла замуж за Альбрехта Станислава Радзивилла, Юзеф Кароль Любомирский (1638—1702) был мужем княгини Теофилы Людвики Заславской, унаследовавшей Острожскую ординацию. Тереза Любомирская (ум. 1712) была женой Карла Филиппа, герцога Нойбургского, и Марианна Любомирская (1693—1729) — князя Павла Карла Сангушко, великого литовского маршалка.

Королевская кровь 
В 1647 году Любомирские в лице Станислава получили от германского императора Фердинанда III Габсбурга наследственный титул князя Священной Римской империи. Сами были кандидатами на корону. Гетман Великий Коронный князь Иероним Августин был наиболее серьёзным кандидатом на польский престол после смерти Яна III Собеского. Князь Ян Теодор Констанций Любомирский (1683—1745), краковский воевода, претендовал на корону после смерти Августа II Сильного. Князь Станислав Любомирский, киевский воевода, маршал радомского трибунала, был кандидатом на польский королевский престол в 1764 году. Князья Любомирские были также кандидатами на чешский и венгерский престолы. Ежи Игнатий Любомирский (1687—1753) претендовал на трон Венгрии. Кульминацией этих усилий было выполнение функции Князя Регента Здиславом Любомирским в 1917—1918 годах.

Княжеский род Любомирских связан почти со всеми династиями, правящими в Европе, например, с Бурбонами, Капетингами, Людольфингами, Виттельсбахами, Гогенцоллернами, Рюриковичами. Семья Любомирских является по материнской линии родственной роду мазовецких Пястов. София Любомирская была правнучкой Анны Мазовецкой, дочери Конрада III Рыжего, князя Мазовецкого. Екатерина Любомирская (ок. 1585—1620) была женой каштеляна краковского и крупного украинского князя-магната Януша Константиновича Острожского, тесно связанного родственными узами с Болеславом IV Варшавским, потомком Конрада Мазовецкого.

Знаменитые победители 
Князь Станислав Любомирский прославился командованием в бою под Хотином в 1621 году, где сражался с османско-крымскими войсками. Станислав первоначально принял участие в бою во главе частного полка, но когда гетман Карл Ходкевич умер, а гетман Конецпольский находился в плену — взял командование на себя. Довольно скоро привёл к концу осады. Многодневный бой под Хотином завершился отбоем турок 10 октября 1621 года.

Князь Ежи Себастьян Любомирский (1616—1667) был единственным польским аристократом, который во время шведского потопа не присягнул Карлу X Густаву. Он дал убежище Яну Казимиру в своём имении в Любовле (ныне Словакия) и начал контрнаступление польских войск. Он дал частную армию, которая сражалась под Варкой и отстаивала Варшаву и Торунь, занятые шведами. Свою поддержку в кампании, осуществляемой князем, дал Стефан Чарнецкий. В 1660 году князь Ежи Себастьян Любомирский во главе частных и королевских войск провёл молниеносную кампанию, законченную поражением русских войск под Цудновом и Полонкой. Это была одна из лучших военных кампаний в Европе в XVII веке. В 1661 году отношения с царём охладели, что привело к восстанию. Князь удалился в Силезию и, разжалованный судом Сейма, боролся за право на реабилитацию. Это удалось его сыновьям.

Князь Иероним Августин Любомирский, член Ордена госпитальеров, посвятил жизнь борьбе с турками — цивилизационной и культурной угрозой для всей Европы. Он подавил казачье восстание Петра Дорошенко. В 1670 году он воевал с Крымской Ордой под Брацлавом и Кальником. В 1683 году, во время боя под Веной, его войска первыми достигли городских ворот. Во время I Речи Посполитой восемь представителей рода выполняли функции генералов. Двое из них участвовали в войне с царской Россией, с которой началось восстание Костюшкo.

Любомирские в истории Варшавы 
Князь Станислав Ираклий Любомирский (1642—1702) для восстановления своих многочисленных резиденций принял на работу Тильмана из Гамерена, позже придворного архитектора короля Михаила Корибута Вишневецкого. Он был владельцем резиденций в Пулавах, Чернякове (где основал монастырь и костёл бернардинцев) и в Уяздове (в настоящее время часть Варшавы). В конце XVII века он построил здесь Купальню, которая стала началом Дворца на воде Станислава Августа Понятовского, и Эрмитаж, запланированный как место для медитации и релаксации. Он был другом многих художников и меценатов искусства в Европе, о чём свидетельствует сохранившаяся корреспонденция. Его контакты связывали его с французским и испанским дворами и членами семьи Медичи, что помогало ему выполнять многочисленные миссии и проводить переговоры от имени польского короля.

Князь Станислав Ираклий — это также талантливый писатель, предшественник польского барокко в области литературы. Он владел несколькими языками, в своих работах применял практически все известные литературные формы, но больше всего интересовался новыми течениями, пришедшими из Италии. Его философская работа «Разговоры Артаксеса и Эвандра» вошла в канон старопольской литературы и стала даже обязательной школьной литературой.

Примером организации центра столицы является реконструкция Дворца под жестяной крышей, порученная в начале XVIII века Ежи Домиником Любомирским. Дворец, который приобрёл классические формы, расположенный с южной стороны Королевского замка, в 1777 году купил сам король Станислав Август Понятовский, расположив там со временем библиотеку.

Предыдущим владельцем этого здания был князь Ежи Мартин Любомирский (1738—1811), заслуженный особенно для польского театра. Он финансировал постановку отечественных и европейских театральных представлений, организовывал многочисленные концерты, балы, встречи. Организованные им празднования были местом встречи артистов и аристократов со всей Европы, а в памяти жителей столицы он запомнился как организатор массовых гуляний с демонстрацией фейерверков — Фоксал.

Князь Ежи Мартин Любомирский — это также авантюрист и участник барской конфедерации. С 1758 года он служил в прусской армии, затем — в российской. Семья отстранила его от политической жизни в Польше, но он вписался в историю как любитель музыки и театра. В 1777 году он финансировал издание «Тартюфа» Мольера, в 1783 году арендовал театр, а директором театра назначил Войцеха Богуславского. Он открыл также актёрско-балетную школу на 1000 человек.

Изабелла Чарторыйская (1733—1816), жена маршалка великого коронного Станислава Любомирского, перестроила замок в Ланьцуте, собрала коллекцию произведений искусства и библиотеки, содержащие сотни работ со всего мира. Она была активной политически, в своем поместье в Ланцуте оберегала часть французского двора во время революции. Расширяла резиденции, используя в них часто последние архитектурные решения. Она построила дворец в своем поместье в Мокотуве. Она дала название этому району Варшавы, называя своё имение Mon Coteau («Мой холм»). Изабелла была любительницей театра, она положила краеугольный камень в фундамент Национального театра в Варшаве. Она содержала ряд частных сцен в своих дворцах. Понятие театра в истории имело гораздо более широкое значение, чем сегодня. Оно охватывало не только театральные представления, но и оперу, кабаре или акробатические представления. Это была среда, которая сильно влияла на чувства зрителей. Для княгини Изабеллы Францишек Карпиньский написал «Песню о Рождестве Господа», известную под названием «Рождается Бог». В честь её дочери Киприан Камиль Норвид написал панегирик. Из резиденции в Ланцуте Тадеуш Костюшко отправился в Краков, а оттуда начал восстание во всей стране.

Князь Станислав Любомирский, муж Изабеллы, вошёл в историю как хозяин Варшавы. Он ввёл в ней постоянное освещение улиц и за частные деньги содержал отряд полиции. Он хотел, прежде всего, позаботиться о здоровье жителей Варшавы, и поэтому окружил город по обе стороны Вислы земляным валом, который изначально должен был защищать от распространяющейся эпидемии чумы. В вале было сделано только три проезда, в которых людей и повозки контролировали при въезде в город. Позже насыпь, укреплённая орудиями, использовалась для обороны столицы во время восстания Костюшко и ноябрьского восстания. На протяжении всего XIX века вал определял границы города. Указом 1770 года он ввёл постоянные названия улиц, что значительно облегчило администрирование города и его функционирование, упорядочивая вопросы прописки или облегчая доставку корреспонденции.

Филантропы и меценаты 
Семья Любомирских прославилась покровительством деятелям искусства и культуры. В семейном замке — Виснич, который до сих пор является собственностью семьи, а также в Вилянове, Лазенках, Кролевских, Ланьцутских, Мокотувских и во многих других резиденциях, они содержали частные театральные коллективы, финансировали художников, занимались строительством религиозных зданий, заботились о декоре частных резиденций. Семейной традицией является и покровительство наукам. Реконструкцию замка в Новом Висниче провёл Мачей Трапола. Часовня замка была украшена лепниной Джованни Баттисты Фалькони. Станислав Любомирский (1538—1649), который финансировал реконструкцию замка, также оплатил строительство двадцати религиозных зданий.

Князь Станислав Ираклий Любомирский (1642—1702) был одним из предшественников польского барокко. Он привлекал Тильмана из Гамерена, ставшего позже придворным архитектором короля Михаила Корибута Вишневецкого, чтобы реконструировать свои многочисленные резиденции. Он был владельцем резиденций в Пулавах, Чернякове (где он основал монастырь и церковь бернардинцев) и в Уяздове (сегодня часть Варшавы). В конце XVII века он построил здесь ванную комнату, которая положила начало Водного дворца Станислава Августа Понятовского, и Эрмитажа, задуманного как место медитации и релаксации.

Семейство Любомирских строило частные школы, больницы, храмы, обеспечивало полностью свою частную армию и армию Речи Посполитой, оказывало крупнейшую поддержку наукам, искусствам и голодающим людям.

Борьба за независимость Польши 
После 1795 года князья Любомирские занимались подпольной и повстанческой деятельностью, хотя у них отняли за это очередные поместья. Князь Ежи Роман Любомирский (1799—1865), владелец Розвадова, участвовал в сражениях ноябрьского и январского восстания, а на территории своих поместий организовывали больницы для раненых. А после подавления восстания его дворец стал местом тайных встреч польских патриотов. Он также принимал участие в общественной и научной деятельности. Он содержал тривиальную школу и богадельню. Он создал два научных фонда. Первый занимался покупкой оборудования для исследований, второй награждал польских авторов выдающихся научных работ.

Его брат, князь Адам Иероним Кароль Любомирский (1811—1873), за участие в ноябрьском восстании был награждён крестом Virtuti militari. После подавления восстания царские власти лишили семью части имущества.

В 1823 году князь Генрих Любомирский (1777—1850) передал свои богатые коллекции (в том числе книги, архивы, произведения искусства и другие памятные вещи, называемые «древностями») Национальному институту им. Оссолинских во Львове, который стал с этого времени важным научным и культурным учреждением, известным во всей Европе. Здесь проводились гуманитарные исследования. Работы, изданные институтом в XIX веке, всё ещё представляют высокую познавательную ценность. Оссолинеум издаёт также источники по истории Польши. Без материальной и финансовой поддержки, которую Оссолинеум получил от князя Любомирского, учреждение пришло бы в упадок в начале своей деятельности. Генрих Любомирский на протяжении многих лет занимал пост куратора объекта. Он содействовал созданию музея князей Любомирских — первого частного музея на территории Польши, общедоступного для посетителей. Особые близкие отношения связывали его с Зигмунтом Красиньским. Фигура князя была увековечена в «Небожественной комедии» в лице Орча.

Князь Генрих Любомирский в 1823 году создал Пшетворский майорат. В результате повстанческой деятельности создателя майорат был легализован захватническими властями только после его смерти. В 1869 году первым признанным владельцем майората был его сын — князь Анджей Любомирский.

Князь Александр Любомирский (1802—1893) основал институт для бедных мальчиков в центре Кракова (в настоящее время резиденция Экономического университета) и девочек в Лагевниках (сегодняшний храм, пользующийся признанием блаженного Иоанна Павла II, где произошли откровения святой сестры Фаустины). В этих институтах бедные молодые люди готовились к взрослой жизни. Их бесплатно обучали разным практическим профессиям, которые могли стать основой для их будущего трудоустройства.

Князь Ян Тадеуш Любомирский (1826—1908) основал в Варшаве Общество Благотворительности. Он был многолетним президентом Института офтальмологии в Варшаве, который занимался исследованиями глаз на европейском уровне. По его инициативе были созданы специальные бригады, которые помогали лечить зрение бедных людей. Своим пациентам они давали бесплатные консультации.

Во время январского восстания князь был членом Национального Правительства Ромуальда Траугутта, где он занимал должность директора Департамента внутренних дел. За антицарские действия он был сослан в Нижний Новгород. Он поддерживал польскую систему образования. Защищал от конкуренции со стороны России и Пруссии польские профессиональные организации, основывал кредитные союзы. Он пытался ревиндицировать польские произведения искусства, разграбленные во время войны русскими, в частности, он получил обратно памятник Понятовского, стоящий перед Президентским дворцом, а также получил обратно и отреставрировал Колонну Сигизмунда, купил польские замки в Черске и Ильже, чтобы спасти их от уничтожения. В 1875 году он основал Музей промышленности и сельского хозяйства в Варшаве (сегодня там находится Центральная сельскохозяйственная библиотека). Он основывал вечерние школы для мастеров и подмастерьев и грошовые сберегательные кассы для бедных. Финансировал издание источников по польской истории, отраслевых журналов, организовывал бесплатные библиотеки.

Владислав Эмануэль Любомирский поддерживал Зоологический кабинет Варшавского университета. Князь вложил деньги в покупку учебных пособий, финансировал командировки сотрудников университета, передал свои коллекции раковин. Он сам занимался в основном флористикой, изучал поведение растений в изменившихся климатических условиях. Его фондами и по сей день пользуется Зоологический музей Института зоологии ПАН.

Князь Владислав Любомирский (1866—1934) был меценатом и основателем группы артистов Музыкальной Молодой Польши. Для облегчения работы организации он основал компанию, которая занималась продвижением талантливых молодых польских артистов. На протяжении многих лет он финансировал обучение и продвигал Кароля Шимановского, Артура Рубинштейна и Гжегожа Фительберга. Он финансировал Варшавскую филармонию в период, когда царские чиновники планировали её закрыть.

Князья Владислав Любомирский и Ян Тадеуш Любомирский были инициаторами создания Родового Союза князей Любомирских.

Князь Станислав Себастьян Любомирский (1875—1932) основал в 1910 году Варшавское авиационное общество Авиата. По его инициативе была основана первая на польской земле гражданская школа пилотов и авиазавод. Первый аэропорт Авиаты находился на Мокотовском поле, территории, занимаемой также царской армией. Согласие на его использование князь получил от царских чиновников.

Князь Регент объявляет независимость Польши 
7 октября 1918 года по инициативе Князя Регента Здислава Любомирского после 123 лет была объявлена польская декларация о независимости, опубликованная в Польском Мониторе — государственном органе, в котором публиковались и в настоящее время публикуются действующие правовые акты.

Здислав Любомирский (1865—1943) был многолетним президентом Варшавы и политиком. Будучи президентом Гражданского комитета и Президентом Варшавы, он расширил самоуправление, организовывал интервенционные работы, кредитные союзы, заботился о здравоохранении и жилищных условиях жителей Варшавы. Своими действиями он определил направления для будущей работы очередных политиков независимого государства. В 1926 году он взял на себя роль посредника между сторонами конфликта во время Майского переворота. В 1930-х годах он был сенатором, работал в комитетах иностранных дел и военном. Во время Второй мировой войны он был заключён в тюрьму и его пытали в гестапо. Он умер от ран, полученных в тюрьме.

По инициативе Князя Регента ещё во время Первой мировой войны началось создание основ польской администрации. От оккупантов забирали существующие учреждения и создавали новые власти. Учреждения оказались стабильными. Они работали в 1920-е годы, часто в них работали те же самые люди.

Межвоенное двадцатилетие 
В 1919—1939 годах князья Любомирские были депутатами, сенаторами, работали в министерствах. Участвовали также в процессе индустриализации государства. Они создавали банковские учреждения и кредитные союзы, которые предоставляли дешёвые кредиты беднейшим слоям населения. Они активно участвовали в образовательных организациях, основывали и финансировали школы. Они были также членами ключевых организаций, занимающихся модернизацией дорог, железными дорогами, авиацией. Они принимали участие в реконструкции польской армии. Они занимались также польской культурой и общественной работой.

Князь Стефан Любомирский (1862—1941) был инициатором Польского комитета Олимпийских игр (позже Польский олимпийский комитет) и членом Международного олимпийского комитета. Он был первым президентом Польских сберегательных касс. Следующим президентом был его двоюродный брат, князь Казимир Любомирский. Князь Стефан был увлечён разведением скаковых лошадей. На ферме Видзов близ Ченстоховы он, вместе со своими братьями, создал самый современный конный завод в Польше.

Стефан Любомирский был владельцем компании Варшавская пригородная железная дорога, которая создала узкоколейные железные дороги: пассажирские и грузовые — груецкую, яблонковскую и виляновскую. Железные дороги были единственным современным транспортным средством, которое позволяло жителям столицы доезжать на заводы, расположенные в пригороде, а жителям пригорода — в столицу. Линии, построенные Любомирским, работали также во время Второй мировой войны, поставляя товары в контролируемый оккупационными властями город и сотрудников в варшавские офисы и заводы.

Князь Станислав Себастьян Любомирский основал Центральную ассоциацию польской промышленности «Левиафан», в котором он занимал пост президента с 1932 года. Ассоциация пропагандировала идеи индустриального развития — снижение налогов, выплату пособий по социальному обеспечению для рабочих и увеличение государственной помощи для промышленности. Члены организации нашли своё место в парламенте, сенате, были членами многих правительств II РП и других государственных учреждений. Они имели обширную информационную базу — издавали три журнала: «Экономическое обозрение», «Курьер польский» и «Телеграмму». Князь основал АО «Промышленный варшавский банк», был президентом Коммерческого банка в Варшаве, Центральной ассоциации польской промышленности, Ассоциации польских банков, Общества польских промышленников. Он посвятил жизнь борьбе за независимость польской экономики от влияния захватчиков, а после обретения независимости — от влияния соседних стран.

Вторая мировая война. Вооруженная борьба 
Князь Стефан Любомирский (1898—1948) во время оккупации был членом Западного союза. Он был в списке на расстрел, но бежал в Краков, где скрывался. За содержание тайного склада лекарств для Армии Крайовой он был арестован и содержался под стражей в тюрьме Монтелюпих. Он едва избежал казни. Когда захватчики обнаружили склад лекарств, они назначили дату транспортировки всей семьи, которая должна была попасть в лагерь в Освенциме.

Князь Евгений Любомирский (1895—1982) был арестован органами НКВД, сидел на Лубянке, где познакомился с генералом Владиславом Андерсом. Во время длительной борьбы генерала он был его адъютантом. Он воевал на его стороне по всей Европе, также под Монте-Кассино. Наконец он добрался до Великобритании. Он был кандидатом в президенты Польши в изгнании.

Князь Иероним Любомирский в возрасте 17 лет был убит во время акции отбития Яна Бытнара, псевдоним «Рыжий», на Павляке. Акция прошла 26 марта 1943 года. Она была организована специальным Отрядом Ударных групп «Серых рядов» и с неё началось сотрудничество «Серых рядов» с Армией Крайовой в рамках отбивания заключенных и наказания оккупационных тюремных властей.

Князь Ежи Игнацы Любомирский (1882—1945) был очень активным в локальном окружении. Он был посланником в Вене по вопросу строительства моста через реку Сан. Во время войны он помогал пострадавшим. В 1944 году он был арестован. Он был задержан и подвергнут пыткам в тюрьме в Тарнобжеге. Он был убит Органами безопасности как член Армии Крайовой.

Во время войны и после её окончания семью Любомирских часто преследовали и за ней наблюдали гестапо и НКВД. Имущество семьи было конфисковано, а князья выселены из своих фамильных домов.

Современность 
Благотворительные традиции рода продолжают его члены, создавшие Фонд Князей Любомирских. Организация поддерживает развитие польского искусства, науки, разрабатывает медицинские и образовательные проекты. Сфера деятельности организации очень широка, от поддержки зелёного строительства, через финансирование стипендий для студентов, приобретение компьютерного и медицинского оборудования, до реконструкции особо ценных памятников старины. Президентом Фонда является князь Ян Любомирский-Ланцкороньский.

Представители 
 Себастьян Любомирский (ок. 1539—1613) — староста сандомирский и спишский. Получил в управление от короля солеварни, и на заработанные от этого промысла 85 тысяч злотых купил в 1593 г. местечко Новы-Виснич. Два года спустя удостоился титула имперского графа.
 Станислав Любомирский (1583—1649) — сын предыдущего, воевода русский и краковский, владелец Виснича и Ярослава. После гибели гетмана Ходкевича командовал поляками в Хотинской битве. В 1647 г. император Фердинанд III возвёл его в княжеское Священной Римской империи достоинство.

 Князь Юрий Любомирский (1616—1667) — сын его от брака с Софией Острожской, племянницей князя Януша, великий маршалок коронный. Прославился победами над шведами и казаками, разорил поддержавшие шведов усадьбы трансильванских магнатов в Закарпатье. В 1665 году восстал против короля Яна II Казимира и со своими сторонниками парализовал деятельность сейма (см. рокош Любомирского). Преследуемый королевой и канцлером Пражмовским, Любомирский призван был на суд сейма и за неявку приговорён к смерти, после чего уехал доживать свой век в земли Габсбургов, в Бреслау.
 Князь Иосиф Карл Любомирский (1661—1702) — племянник предыдущего, также маршалок великий коронный. В 1683 г женился на Теофиле Людвике — дочери Доминика Заславского и родной племяннице Яна Собеского. Будучи наследницей князей Острожских-Заславских, она принесла во владение Иосифа Карла громадную острожскую ординацию. После смерти Иосифа-Карла, по причине бездетности его старшей дочери (в браке с пфальцграфом Карлом III Филиппом из нойбургской ветви Виттельсбахов), острожская ординация перешла к потомкам его младшей дочери Марианны — князьям Сангушкам-Любартовичам.
 Князь Иероним Августин Любомирский (ум. 1706) — великий коронный маршалок, каштелян краковский, младший сын Юрия Любомирского. Соратник Яна Собесского и один из претендентов на престол после его смерти. Его сын Юрий Игнатий женат был на Марианне Белинской, фаворитке Августа Сильного. Резиденцией этой ветви семейства был замок в Жешуве.
 Князь Станислав Гераклий Любомирский (1640—1702) — старший брат предыдущего, маршалок великий коронный. Написал ряд исторических, философских и богословских трудов на польском и латинском языках, напечатанных большею частью уже после его смерти. Его резиденцией был Ланьцутский замок.
 Князь Ян Теодор Любомирский (1683—1745) — сын предыдущего, каштелян краковский. После смерти Августа Сильного вступил в борьбу за польскую корону. Женившись на вдове ирландского коннозаводчика, он усыновил её дочь (выдана за графа Эстергази) и сына Каспера, который служил в русской армии в генеральском чине. Дочь этого Каспера, известная красавица, была замужем три раза, за Потоцким, Валерианом Зубовым и графом Уваровым.
 Князь Станислав Любомирский (1722—1783) — великий коронный маршалок, племянник предыдущего, унаследовавший от него Ланьцутский замок и много способствовавший его украшению, вместе с супругой Изабеллой, урождённой Чарторыйской. Детей мужского пола у него не было, поэтому Ланьцут после его смерти перешёл к зятю, Потоцкому, для сына которого была учреждена особая ланьцутская ординация.
 Князь Франтишек Ксаверий Любомирский (1747—1819) — двоюродный племянник предыдущего, после его смерти ставший старшим в роде Любомирских. После раздела Польши он вступил на русскую службу с чином генерал-лейтенанта. Женат был на внучатой племяннице Кирилла и Алексея Разумовских — Марии Львовне Нарышкиной. От него происходит старшая линия нынешних Любомирских, представители которой состояли большей частью в русском подданстве.
 Князь Александр Любомирский (1749—1808) — младший брат предыдущего, каштелян киевский, после раздела Польши — генерал французской армии. Его жена Розалия, урождённая Ходкевич, была близка к королеве Марии-Антуанетте и вместе с ней легла под гильотину, в возрасте 26 лет. Адольф Дыгасиньский пишет, что её призрак являлся ему в Ополе-Любельске.
 Князь Генрих Любомирский (1777—1850) — племянник предыдущего, родоначальник австрийской ветви рода, родился в Ровно, умер в Дрездене. С Иосифом Максимилианом Оссолинским организовал в 1832 г музей Любомирских во Львове — ныне это Львовская научная библиотека им. В. Стефаника НАН Украины.
 Князь Юрий Генрих Любомирский (1817—1872) — сын предыдущего, руководитель львовского института Оссолинских, сторонник панславизма. Жил с семьёй в Кракове, и там же его внучка Цецилия сочеталась браком с сицилийским принцем Габриелем — племянником короля Франциска II.
 Князь Здислав Любомирский (1865—1943) — правнук князя Франтишека Ксаверия, варшавский градоначальник в 1916—1917 гг., один из трёх членов Регентского совета Царства Польского.

Генеалогическое древо Любомирских

Примечания

Литература 
 
 
 
 Lubomirski, das Fürstenhaus // Биографический словарь Австрийской империи.

Ссылки 
 Полное родословие князей Любомирских

 
Княжеские роды Польши
Шляхетские роды герба Дружина